Keiller ist der Name folgender Personen:
 Alexander Keiller (1889–1955), britischer Archäologe
 Keiller da Silva Nunes (* 1996), brasilianischer Fußballtorwart